Cœur d'Alène est le nom d'un peuple amérindien de l'Ouest des États-Unis.
 Le cœur d'alène, leur langue, fait partie de la famille des langues salish.

Sont nommés d'après eux :
 La ville de Coeur d'Alene, dans l'Idaho
 Le lac Coeur d'Alene, un lac
 La Coeur d'Alene, un cours d'eau
 La réserve indienne Coeur d'Alene, réserve amérindienne.